GDL steht für folgende Organisationen:
 German Defence League
 Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer
 Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen
 Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen e. V.
 Gesellschaft Deutscher Lichtbildner; 1993 geändert in Deutsche Fotografische Akademie
 Gasdynamisches Laboratorium sowjetische Raketenforschungsanstalt

GDL steht für folgende formale Sprachen:
 Game Description Language, eine Beschreibungssprache für General Game Playing
 Geometric Description Language, die Programmiergrundlage von ArchiCAD
 GNU Data Language, siehe Interactive Data Language
 Graph Description Language, eine Beschreibungssprache für Graphen
 Graphite Description Language, eine Regelbeschreibungssprache für TrueType-Fontformate

GDL steht außerdem für:
 Grenzdurchgangslager
 Flughafen Guadalajara in Mexiko (IATA-Code)
 Gas Diffusion Layer, englisch für Gasdiffusionsschicht in Brennstoffzellen
 Gefahrstoffdatenbank der Länder
 Gleitende Durchschnittslinie, in der Statistik
 Gas Discharge Light, Xenonlicht
 Glucono-delta-lacton, auch Glucono-1,5-lacton, E 575, Säuerungsmittel
 Gewöhnliche Differentialgleichung (vereinzelt als Abkürzung)
 Guadeloupe, ITU-Code

Abkürzung